Pseudoperisporiaceae är en familj av svampar. Pseudoperisporiaceae ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudoperisporiaceae